Osoby:
 Bruno Krusch – niemiecki historyk
 Paul Krusch – niemiecki geolog

Zobacz też:
 Crusch